Paracassina är ett släkte av groddjur. Paracassina ingår i familjen gräsgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsgrodor
Paracassina